Nad Hutěmi může být:

 Nad Hutěmi (Ostrava) – ulice v Ostravě-Radvanicích
 Nad Hutěmi (Praha) – ulice v Praze-Hloubětíně
 Nad Hutěmi – pomístní jméno lesa u osady Hutě u vesnice Jinošice v okrese Benešov